Næsehornspuffadder (bitis nasicornis) er en 1,25 meter lang, farvet, vestafrikansk yderst giftig slange med to næsehornslignende skæl over næseborene.

Kilder/henvisninger 

}

Viperidae